KCalc est une application de calculatrice intégrée à KDE.

Description 
L'affichage par défaut comprend un pavé numérique et des boutons pour l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, ainsi que des parenthèses, des touches mémoire, pourcentage, inverse, exponentielle, carré, racine carrée et xy.

Des boutons supplémentaires avec les fonctions trigonométriques, logarithmiques, statistiques et logiques peuvent être activés, en faisant une calculatrice scientifique.

Versions

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
Liste de logiciels KDE

Liens externes 
 

Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix
KDE
Logiciel éducatif
Logiciel utilisant Qt
Calculatrice électronique
Logiciel libre sous licence GPL